ТУЛ — многозначная аббревиатура:
 ТУЛ — транспортно-упаковочная линия
 ТУЛ — транспортное управление Ленинграда (Ленинградского горисполкома)

См. также 
 
  — аббревиатура латиницей